Runda GP2 na torze Red Bull Ring – czwarta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2015.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Sprint

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 15
| Rio Haryanto
| 1-28
|align="center"| 28
|-
|align="center"| 24
| Nick Yelloly
| 1
|align="center"| 0
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Seria GP3

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2015 w Austrii
2015 w GP2